Rosta Miklós (1969–) válogatott kézilabdázó
Rosta Miklós (1999–) válogatott kézilabdázó, előbbi fia